Krška vas (Brežice), een plaats in Slovenië in de gemeente Brežice
 Krška vas (Ivančna Gorica), een plaats in Slovenië in de gemeente Ivančna Gorica